De 2. Bundesliga 1999/00 was het 26ste seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De top drie promoveerde naar de Bundesliga.

Uitslagen

Eindstand 

1 Tennis Borussia verloor zijn licentie en werd volgens de regels van de DFB op de laatste plaats gezet, deze beslissing werd op 5 juni 2000 genomen.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Scheidsrechters

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1999/00 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

1. FC Köln

Bijgaand een overzicht van de spelers van 1. FC Köln, die in het seizoen 1999/2000 onder leiding van trainer-coach Ewald Lienen de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 1999/00
Bundesliga 1999/00

Duits competitievoetbal 1999/00
Seizoen 1999/00